Сезон 2014 года — 65-й сезон Формулы-1. Стал первым сезоном, в котором используются 1,6-литровые турбированные двигатели V6. Сезон прошёл при полном доминировании команды Mercedes, которая выиграла кубок конструкторов, а её пилот Льюис Хэмилтон во второй раз в своей карьере стал чемпионом мира.

Первую победу в карьере одержал Даниэль Риккардо.

Сезон был омрачён серьёзной аварией Жюля Бьянки на Гран-При Японии, в результате которой он скончался в 2015 году.

Команды

Презентации болидов

Тестовые сессии

Календарь гонок в сезоне 2014 

4 декабря 2013 года Международная автомобильная федерация представила обновлённый календарь гонок в 2014 году.

В календаре впервые появился российский этап в Сочи, исчезла индийская трасса; изначально планировалось, что в календарь войдут трассы в Нью-Джерси (США) и Мехико (Мексика), но в итоге от них решили отказаться. В расписании, опубликованном в середине ноября 2013 года, отсутствует и Гран-при Кореи.

Изменения

Поправки в техническом регламенте 
Двигатели: 2014 год станет первым сезоном, в котором используются 1,6-литровые турбированные двигатели V6 с максимумом 15000 оборотов в минуту. Мощность снижена до 600 л.с.

Коробка передач: Редукторы будут иметь восемь передач вперёд, вместо семи, использовавшихся сезоном ранее.

Система рекуперации энергии (ERS): В 2014 году для каждого автомобиля увеличивается мощность ERS, которые поставляются вместе с двигателем. Кроме генерирования энергии при торможении, системы ERS также вырабатывают электроэнергию с использованием отходящего тепла от двигателя и турбокомпрессора. В отличие от KERS 2013 года, которая даёт пилоту дополнительные 80 л.с. в течение шести секунд на каждом круге, ERS образца 2014 года даёт порядка 160 л.с. в течение 33 секунд на каждом круге. Чтобы компенсировать дополнительную мощность, генерируемую при торможении на ERS, командам разрешено использовать электронные задние тормозные системы управления.
Произошла смена названия — вместо KERS используется ERS-K.

Топливо: Повышается эффективность топлива, количество которого будет ограничено до 100 кг для каждой гонки.

Минимальный вес: В связи с увеличением массы новых двигателей, суммарный вес болидов приблизился к максимально разрешённому лимиту, в результате чего возникла проблема с ограничением запаса для размещения балласта и нивелирования разницы веса пилотов. В октябре 2013 года Дженсон Баттон заявил, что «FIA нужно внести коррективы, чтобы не нарушать спортивные принципы и не ставить в неравные условия гонщиков с разным весом». Его мнение поддержали Кристиан Хорнер и Мартин Уитмарш.
Минимальная масса была увеличена с текущих 642 кг до 690. В дальнейшем данный лимит был отодвинут до 691 кг из-за утяжеления в весе шин Pirelli нового сезона.

Выхлоп: В 2014 году правила регламентируют использование только одной выхлопной трубы, которая должна быть расположена под углом вверх, чтобы предотвратить использование потока выхлопных газов для улучшения аэродинамического эффекта.

Высота носа: По соображениям безопасности высота края носового обтекателя снижена. Максимальная высота в сезоне 2013 составляла 550 мм, в сезоне 2014 она составит 185 мм.

Переднее крыло: Передние крылья стали чуть легче, за счёт того, что уменьшилась их ширина — с 1800 мм до 1650 мм. Это привело к изменению положения крыла относительно переднего колеса. Ранее ширина крыла была такой же, как ширина автомобиля, и было относительно легко проектировать концевые пластины, чтобы минимизировать сопротивление воздуха. В 2014 году, чтобы компенсировать уменьшение ширины крыла, концевые пластины стали более изогнуты снаружи таким образом, чтобы они могли направить поток воздуха по направлению к внешней стороне колеса.

Заднее крыло: Нижняя поперечная балка крыла запрещена и основная поверхность крыла немного уменьшена.

Изменения в спортивном регламенте 

Номера гонщиков: Начиная с сезона 2014 вводится правило постоянных, пожизненных, персональных номеров для всех пилотов. Гонщикам предложено выбрать номера от 2 до 99, под которыми они будут выступать в Формуле 1 на протяжении всей карьеры. Номер 1 резервируется исключительно для чемпиона прошедшего сезона, является переходящим, но не обязательным для использования в течение сезона. Распределение номеров велось согласно предпочтениям самих гонщиков, в порядке итоговых позиций по окончании сезона 2013 года. Что касается резервных гонщиков, то они будут использовать свои собственные номера, а не номера пилотов, которых они подменяют.

Штрафы: Начиная с 2014 года, за незначительные нарушения будет присуждаться 5-секундный штраф. Кроме того, за нарушения различного характера пилотам будут начисляться штрафные баллы. В случае, если за календарный год у пилота накапливается 12 баллов, то его суперлицензия будет аннулироваться на один Гран-при. После вынужденного пропуска пилотом одного этапа, баллы списываются решением стюардов Гран-при.

При этом пилоты не будут получать штрафные баллы, если не заедут на обязательное взвешивание по ходу тренировок или квалификации. Кары удастся избежать, если машина незамедлительно будет возвращена в бокс ФИА, а технический делегат будет уверен, что болид в той же конфигурации, в какой он находился во время проезда по пит-лейну.

С другой стороны, ужесточены штрафы за небезопасный выпуск с пит-стопа (в частности, плохо закреплённое колесо). За небезопасный выпуск по ходу практики или квалификации стюарды имеют право оштрафовать пилота потерей позиций на стартовой решётке. Если же инцидент произойдёт по ходу гонки, то пилот получит штраф в 10 стартовых позиций на следующем этапе, но также может получить штраф и по ходу текущей гонки. Возможные виды штрафов — проезд по пит-лейну или 10-секундный стоп-энд-гоу.

Также подтверждены серьёзные штрафы за нарушение лимита на силовые блоки, включающие в себя двигатели и другие составляющие. В 2014 году каждому пилоту будет выделено по пять силовых блоков, разделённых на шесть конкретных модулей — двигатель внутреннего сгорания, кинетический генератор, тепловой генератор, накопитель энергии, турбокомпрессор и электроника. При первом использовании шестого экземпляра любого из модулей будет наложен штраф в 10 позиций. За использование шестого экземпляра любого последующего модуля положен штраф в пять позиций. Аналогичная схема для каждого последующего экземпляра. Если потребуется полная замена силового блока в любой момент, то гонщику придётся стартовать с пит-лейна.

В правилах отмечается, что если стартовая позиция пилота столь низка, что он не теряет предписанное число позиций, то оставшаяся часть штрафа переносится на следующий Гран-при. Также регламент теперь гласит, что одна коробка передач теперь должна выдерживать шесть этапов подряд.

Очки за финальную гонку: По итогам финальной гонки пилоты и команды будут получать очки в двойном размере.

Проведение квалификации: Теперь каждый пилот, попавший в Q3, будет стартовать в гонке на шинах, на которых показал своё лучшее время в Q2. Как и раньше, это правило будет вступать в силу только при условии сухой погоды. Также каждый пилот получит по дополнительному комплекту резины. Те, кто попадёт в Q3, сможет использовать этот комплект только в данном сегменте, а не попавшие — только в гонке. Помимо этого была изменена длительность квалификационных сессий. Длительность Q3 увеличили с 10 минут до 12, а длительность Q1 сократили с 20 до 18.

Изменения в составах команд 
 В середине 2013 года стало известно, что Марк Уэббер решил покинуть команду «Red Bull Racing».
 Вечером 2 сентября 2013 года команда «Red Bull» объявила о подписании контракта с Даниэлем Риккардо.
 Команда «Williams» официально подтвердила, что в следующем году Фелипе Масса займёт место Пастора Мальдонадо.
 11 сентября «Ferrari» объявила о подписании двухлетнего контракта с Кими Райкконеном.
 21 октября стало известно, что россиянин Даниил Квят станет боевым пилотом «Торо Россо».
 14 ноября стало известно, что Серхио Перес покинет команду «McLaren» по окончании сезона 2013, а его место займёт участник молодёжной программы британской конюшни Кевин Магнуссен.
 29 ноября стало известно, что Пастор Мальдонадо перейдёт в команду «Lotus». Он будет выступать вместе с Роменом Грожаном.
 3 декабря стало известно, что Нико Хюлькенберг будет выступать за «Force India».
 12 декабря стало известно, что Серхио Перес, покинувший по окончании сезона 2013 «Mclaren», подписал многолетний контракт с командой «Force India». Таким образом индийскую команду покидают Пол ди Реста и Адриан Сутиль.
 13 декабря Адриан Сутиль подписал контракт с командой «Sauber».
 11 января команда «Marussia» объявила о продлении контракта с Максом Чилтоном
 21 января Гидо Ван дер Гарде стал третьим пилотом команды «Sauber».
 21 января команда «Caterham» объявила о подписании контракта с Камуи Кобаяси и Маркусом Эрикссоном, третьим пилотом стал Робин Фряйнс.
 20 февраля Шарль Пик стал третьим пилотом команды «Lotus».
 20 августа команда «Caterham» официально подтвердила, что на Гран-при Бельгии в Спа за руль одной из её машин сядет Андре Лоттерер заменив Камуи Кобаяси, но только на один уик-энд.
 21 августа накануне Гран-при Бельгии в Спа команда «Marussia» официально заявила, что за руль одной из её машин сядет Александр Росси, который заменит Макса Чилтона, до тех пор пока «не будут урегулированы проблемы с контрактом».
 22 августа в ходе пятничных свободных заездов Гран-при Бельгии в Спа команда «Marussia F1 Team» официально заявила, что Александр Росси отработает только первую тренировку, а во второй Макс Чилтон вернётся за руль. Назначенный дебют Александра Росси в гонке Формулы 1 откладывается.

Изменения в командах 
 Бывший технический директор команды «Lotus» Джеймс Эллисон займёт пост технического директора Ferrari по работе с шасси.
  станет главным инженером «Ferrari».
 Росс Браун уходит из команды «Mercedes».
 Питер Продромоу покинет Red Bull и займёт свой пост главы отдела аэродинамики в McLaren в 2015 году.
 Керон Пилбим перейдёт из Lotus в McLaren.
 24 января команда Lotus объявила о том, что её глава Эрик Булье оставил свой пост.
 29 января команда McLaren объявила о назначении Эрика Булье на пост руководителя команды.
 Незадолго до Гран-при Китая стало известно, что Стефано Доминекалли покидает пост руководителя Ferrari. На этом посту его сменит Марко Маттиаччи.
 7 ноября 2014 года Marussia объявила о прекращении операционной деятельности и увольнении всех сотрудников. Поводом для закрытия послужило отсутствие финансирования.

Результаты Гран-при

Личный зачёт

Кубок конструкторов

Места в чемпионате мира после гонок

Места в кубке конструкторов после гонок

Результаты квалификаций 

Места в таблице распределены по наилучшему результату

Примечания

Ссылки 

 Календарь текущего сезона на официальном сайте 
 Календарь и результаты сезона-2014

Сезоны Формулы-1
2014 год в моторных видах спорта